Amacurocanastero
 Andescanastero
 Berlepsch' canastero
 Bleekstaartcanastero
 Cactuscanastero
 Canyoncanastero
 Cipócanastero
 Cordoba-canastero
 Donkerstaartcanastero
 Gartepps canastero
 Gestreepte canastero
 Grote canastero
 Hudsons canastero
 Iquicocanastero
 Jardines canastero
 Juníncanastero
 Kleine canastero
 Kortsnavelcanastero
 Orinococanastero
 Patagonische canastero
 Roodbuikcanastero
 Steinbachs canastero
 Streepkeelcanastero
 Streeprugcanastero
 Urubambacanastero
 Vlekstaartcanastero
 Vuurlandcanastero
 Zwartvleugelcanastero